Fabeae — триба рослин родини бобові (Fabaceae). Типовим родом є Faba Mill. (1754), nom. illeg. = Vicia L. (1753).

Родовий склад 
Fabeae Rchb.
 Lathyrus L.
 Lens Mill.
 Pisum L.
 Vavilovia Fed.
 Vicia L.

Галерея

Посилання 
  

Триби рослин
Метеликові